Нан или НАН может означать:
 Нан — город на севере Таиланда.
 Нан — провинция на севере Таиланда.
 Нан — коммуна во Франции, в департаменте Аверон
 Нан — река в Таиланде.
 Нан — царь племени лигурийцев.
 НАН — сокращение от «национальная академия наук».

См. также 
 Нан-Мадол
 Наан
 Нанн